Графство Бюрен () — средневековое феодальное владение на территории современной провинции Гелдерланд королевства Нидерланды.

В 1795 году графство было ликвидировано, а территория его включена в состав Батавской республики, однако титул графа Бюренского продолжал использоваться главой Оранского дома в своей титулатуре и до сих пор этот титул входит в состав полного титула короля Нидерландов.

Правители Бюрена

сеньоры из рода ван Бюрен 
 Аллард I (?—?)
 Отто I (ум. ок. 1230)
 Аллард II (ок. 1230—1263)
 Отто II (ок. 1263—1309)
 Аллард III (1309—1315)
 Ламберт (ок. 1315—1329)
 Аллард IV (ок. 1329—1361)
 Аллард V (ок. 1361—1406/1408), сеньор Беусихем (Beusichem) с 1367 года;
 Аллард VI (ок. 1406/1408—1439), сын Алларда V;
 Елизавета (ок. 1439—1451), дочь Яна ван Бюрена, брата Алларда VI

сеньоры из рода ван Кулемборг 

История провинции Гелдерланд
Графства в Нижних Землях